Buslijn 36 (Amsterdam), een stadsbuslijn in Amsterdam geëxploiteerd door het GVB
 Buslijn 36 (Rotterdam), een stadsbuslijn in Rotterdam geëxploiteerd door de RET
 Buslijn 36 (Haaglanden), een buslijn van Veolia en een voormalige buslijn van HTM in de regio Haaglanden
 Buslijn 36/37/38 (Katwijk), een voormalige Katwijkse buslijn van station Leiden CS naar Katwijk